Bártová ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Bártová (* 1974), tschechische Turnerin und Stabhochspringerin
 Heidemarie Bártová-Grécká (* 1965), tschechoslowakische Wasserspringerin